Il doppio del torneo di tennis Annenheim Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sandon Stolle e Michael Tebbutt che hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Leander Paes 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Sandon Stolle /  Michael Tebbutt (Campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finale)

Assente
 Clinton Ferreira /  Anders Järryd (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Annenheim Challenger 1996